Федеральный округ () — особая административная единица Бразилии, включающая в себя столицу страны — город Бразилиа.

История 
Образован в 1960 с перенесением столицы Бразилии из Рио-де-Жанейро из территорий, принадлежавших штату Гояс и частично Минас-Жерайс. Бывший до этого Федеральным округом Рио-де-Жанейро был преобразован в штат Гуанабара, который был в 1975 объединён со штатом Рио-де-Жанейро.

Население 
Всего в округе по состоянию на 2010 года проживало 2 570 160 человек. Большую их часть составляют государственные служащие и потомки строителей города.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население округа составляет:

Расовый состав 
В населении Бразильского федерального округа преобладает население смешанного афро-индейско-португальского происхождения.

Административное устройство 
Административно Федеральный округ разделён на 1 мезорегион и 1 микрорегион. В Федеральном округе — 31 административный район. Представлен в парламенте Бразилии восемью депутатами и тремя сенаторами.

Флаг 

Флаг Федерального округа был разработан поэтом Гильерми ди Алмейдой и учреждён в 1969 году. Белый цвет на нём олицетворяет мир, зелёный — богатые леса региона. Крест символизирует индейское наследие и силу, исходящую из центра во всех направлениях.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа